Кальде́ра ( — «котёл»):
 Кальдера — впадина на вершине вулкана.
 Кальдера, Луис (род. 1956) — американский политик
 Кальдера, Рафаэль — президент Венесуэлы (1969—1974, 1994—1999).
 Руис Кальдера, Хавьер (род. 1976) — испанский кинорежиссёр
 Кальдера — город в вымышленной вселенной видеоигры The Elder Scrolls (TES).
 Кальдера — город и морской порт в Чили.

См. также 
 Кальдара